Повали́й — украинская фамилия:

 Повалий, Владимир Иванович (род. 1959) — советский и украинский музыкант.
 Повалий, Денис Владимирович (род. 1983) — украинский певец
 Повалий, Михаил Иванович (1913—1986) — советский военный деятель, генерал-полковник, начальник ГОУ ГШ ВС СССР.
 Повалий, Таисия Николаевна (род. 1964) — украинская певица, народная артистка Украины.